Friedrich Ludwig Georg von Raumer – storico, giurista e politico tedesco
 Karl Georg von Raumer – geologo, educatore e mineralogista tedesco
 Rudolf von Raumer – filologo e linguista tedesco